Fürstenwerth ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Frank von Fürstenwerth (1833–1893), deutscher Verwaltungsjurist
 Jörg Freiherr Frank von Fürstenwerth (* 1954), Vorsitzender der Hauptgeschäftsführung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)